Paris Gare de l'Est, een station in het noordoosten van Parijs
Gare de l'Est (metrostation), metrostation gelegen bij het vorige station